Xetra («Exchange Electronic Trading») — всемирная электронная система торговли ценными бумагами, базирующаяся во Франкфурте-на-Майне, Германия. Управляется Deutsche Börse.

Концепция и развитие системы Xetra System обеспечивается компаниями Accenture и Deutsche Börse Systems, технологическим подразделением Deutsche Börse. Она основана на системе Eurex, разработанной и внедрённой Deutsche Börse Systems.

Примечания

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на Xetra

Ссылки 
 Xetra

Фондовые биржи